Каза́нский Ка́мень — топоним на Урале, название нескольких горных вершин:
 Казанский Камень — на Сухогорском хребте.
 Казанский Камень — на Главном Уральском хребте.